Topshelf Open 2013 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2013 году турнир прошёл с 16 по 22 июня. Соревнование завершало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Давид Феррер
 в женском одиночном разряде —  Надежда Петрова
 в мужском парном разряде —  Роберт Линдстедт и  Хория Текэу
 в женском парном разряде —  Сара Эррани и  Роберта Винчи

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 4 в мире на тот момент), однако испанец ограничился лишь одним матчем на нидерландском соревновании, уступив уже на старте. В его отсутствие титул разыграли второй сеянный Станислас Вавринка и один из победителей квалификации — Николя Маю. Более опытный швейцарец, до финала не уступивший соперникам ни сета, в титульном матче не смог ничего поделать с французом, до того дважды штурмовавшего матчи подобного уровня, но каждый раз терпевшего поражения, уступив ему в двух сетах.

Парный приз у мужчин также свёлся к матчу второй сеянной и несеянной команды, но здесь более сыгранный альянс оказался сильнее: Хория Текэу, сменивший за год партнёра с Роберта Линдстедта на Максима Мирного, вновь стал лучшим на местных кортах, переиграв в финале Андре Бегеманна и Мартина Эммриха. Швед в соревновании-2013 участия не принял.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Роберта Винчи (№ 11 в мире на тот момент). Итальянка продержалась в сетке немногим дольше первой ракетки мужского приза, крупно уступив во втором раунде будущей чемпионке Симоне Халеп. Румынка, за несколько дней до старта нидерландского турнира, выигравшая грунтовый турнир в Нюрнберге, здесь также провела весьма уверенное соревнование, проиграв за пять матчей лишь сет, да и то — в стартовом поединке. В финале Симона переиграла четвёртую сеянную соревнования: бельгийку Кирстен Флипкенс. Прошлогодняя чемпионка — Надежда Петрова — свой титул не защищала.

В женском парном призе, как и у мужчин, сильнейшей стала вторая пара посева, переигравшая несеянных оппоненток, причём третий из четырёх титулов нидерландского соревнования того года достался представителю Румынии: Ирина-Камелия Бегу, в паре с Анабель Мединой Гарригес, каждый из матчей соревнования заканчивала на решающем тай-брейке и каждый раз выходила из него победительницей. В финале румынка и испанка переиграли ещё одну испанку: Аранчу Парру Сантонху и словачку Даниэлу Гантухову. Анабель во второй раз выиграла турнир в Росмалене, впервые победив здесь до этого в 2005 году. Ирина-Камелия впервые добралась до финала на подобном уровне в альянсе не с соотечественницей.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Николя Маю обыграл  Станисласа Вавринку со счётом 6-3, 6-4.
 Маю выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Вавринка уступает 3-й финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Симона Халеп обыграла  Кирстен Флипкенс со счётом 6-4, 6-2.
 Халеп с первой попытки выигрывает финал травяного турнира, на первый титул на грунтовых соревнованиях в рамках ассоциации у неё ушло четыре попытки.
 Флипкенс со второй попытки проиграла финал одиночного турнира в рамках ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Максим Мирный /  Хория Текэу обыграли  Андре Бегеманна /  Мартина Эммриха со счётом 6-3, 7-6(4).
 Мирный выигрывает 2-й титул в сезоне и 47-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Текэу выигрывает 2-й титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Ирина-Камелия Бегу /  Анабель Медина Гарригес обыграли  Доминику Цибулкову /  Аранчу Парру Сантонху со счётом 4-6, 7-6(3), [11-9].
 Бегу выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Медина Гарригес выигрывает 2-й титул в сезоне и 20-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Росмалена на травяных кортах
 Мировой тур ATP 2013
 WTA Тур 2013
 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Профиль турнира на сайте WTA  
 
 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2013 года
2013